Termin AIID ima više značenja.

 Acil-homoserin-laktonska acilaza, enzim
 Autoimuni poremećaj